El topónimo Roy puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Roy, un lugar designado por el censo en el estado de Montana.
 Roy, una villa en el estado de Nuevo México.
 Roy, una ciudad en el estado de Utah.
 Roy, una ciudad en el estado de Washington.

Además:
 Roy, personaje ficticio del videojuego Fire Emblem y Super Smash Bros. Melee.